

Települések
 Bosznia-Hercegovina
 Kozica, falu Fojnica községben a Közép-Boszniai kantonban
 Donja Kozica, falu Oštra Luka községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Gornja Kozica, falu Oštra Luka községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Észak-Macedónia
Kozica, falu Kičevo községben a Délnyugati körzetben

 Horvátország
Kozica, falu Vrgorac községben, Split-Dalmácia megyében

 Montenegró
Kozica, falu Pljevlja községben

Vizek
Kozica, a Lasva mellékvize Bosznia-Hercegovinában
Kozica, a Szana mellékvize Bosznia-Hercegovinában